Een meisjesnaam die is afgeleid van Aleida, zie Aaltje (meisjesnaam)
 Verzamelnaam voor in de grond levende rondwormen (nematoden) die soms schadelijk zijn voor de landbouw.
 Aardappelcystenaaltjes
 Wortelknobbelaaltjes
 Het verkleinwoord voor aal in de betekenis van paling.